Такмичење у бацању диска за жене на Олимпијским играма у Пекингу 2008. одржало се на Националном стадиону у Пегингу.

За такмичење је било пријављено 38 такмичарки из 24 земље. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе по 19 такмичарки. Квалификације су одржане 15. августа, а финале 18. августа.

Рекорди пре почетка такмичења 
(16. августа 2008)

Освајачи медаља 

Национални олимпијски комитети (НОК) свих земља имали су право послати на олимпијске игре највише три такмичларке које су постигле постављену А норму (61,00 м) у квалификационом периоду од 1. јануара 2007. до 23. јула 2008. Такође, НОК је могао послати највише једног из реда спортиста који су испунили Б норму (59,00 м), у истом периоду. Квалификационе норме су постављене од стране ИААФ.

Квалификациона норма за улазак у финале износила је 61,50 м (КВ). У финалу је учествовало најмање 12 такмичарки. Ако је број такмичарки које су испуниле задату норму већи од 12 све уллазе у финале, а ако је број мањи, попуна до 12 се врши на основу постигнутог резултата. (кв)

Квалификациону норму од 61,50 пребацило је 9 тамичарки (КВ), а три су се квалификовале на основу резултата (кв).

Резултати

Квалификације

Финале

Извори

Види још 
 Бацање диска
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање диска за жене

Спољашње везе 
 резултати бацања диска на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Бацање диска на Летњим олимпијским играма